Krwawa Maria - przydomek Marii I Tudor
 Krwawa Maria – film z 1992 roku, bardziej znany pod tytułem Niewinna krew

Zobacz też 
 Krwawa Mary – napój alkoholowy